Warner Westenra ist der Name folgender Personen:

* Warner Westenra (Politiker), irischer Politiker
 Warner Westenra, 2. Baron Rossmore, britischer Adliger und Politiker, Mitglied des House of Commons